Union Européenne de Motocyclisme – federazione europea di motociclismo
 Unione Economica e Monetaria – integrazione economica e monetaria dell'Unione europea
 Universidade Eduardo Mondlane – università mozambicana
 Universidade Estadual de Maringá – università brasiliana